Понятова:

 Понятова — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Опольский повят.
 Понятова — гмина (волость) в Польше, входит в Опольский повят, Люблинское воеводство.

См. также 
 Понятов
 Понятовка